Щемели — название населённых пунктов:

Белоруссия  
 Щемели — исчезнувшая деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Щемели — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Щемели — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.